Die If Stockholm Open 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 16. bis 24. Oktober in Stockholm ausgetragen wurde. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Moskau der Kremlin Cup gespielt, der wie die If Stockholm Open zur Kategorie ATP World Tour 250 gehörte.

Der zypriotische Titelverteidiger Marcos Baghdatis trat nicht zur Titelverteidigung an. Der Schweizer Roger Federer besiegte im Finale den Deutschen Florian Mayer und gewann damit seinen dritten Titel der Saison sowie seinen 64. Karrieretitel. Auch im Doppel waren die Vorjahressieger Bruno Soares und Kevin Ullyett nicht mehr gemeinsam am Start, allerdings kam Soares mit Marcelo Melo an der Seite bis ins Halbfinale, wo er dem US-amerikanisch-curaçaoischen Team, bestehend aus Eric Butorac und Jean-Julien Rojer, unterlag. Diese behielten im Finale gegen Johan Brunström und Jarkko Nieminen mit 6:3, 6:4 die Oberhand. Damit gewann die Paarung ihren zweiten gemeinsamen Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 531.000 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 600.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 14. bis 16. Oktober 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eingetreten waren, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten pro Team.

Scheiterte ein Spieler oder Team nach einem Freilos in der ersten Runde bereits in der zweiten Runde (also beim ersten Einsatz), bekam er/es lediglich die Punkte für das Erreichen der ersten Runde gutgeschrieben.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 64 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 68 kB)
 Qualifikation für den Einzelbewerb auf der ATP Homepage (PDF; 52 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Stockholm